L'expression  est notamment utilisée dans les titres des films suivants :
 L'Ennemi intime, film français réalisé par Florent Emilio Siri sorti en 2007 ;
 L'Ennemi intime, téléfilm documentaire français de Patrick Rotman diffusé en 2002.

Voir aussi